Велика награда Сан Марина 1987. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1987. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 3. маја 1987. године.

Класификација

Занимљивости 
 Завршивши трку на 6. месту. Накађима је постао први Јапанац који је освојио поене у Формули 1.

Формула 1 1987.
Велика награда Сан Марина